Михаил Ващенко-Захарченко:
 Ващенко-Захарченко, Михаил Егорович (1825—1912) — доктор математических наук, заслуженный ординарный профессор Киевского университета.
 Ващенко-Захарченко, Михаил Михайлович (1852—1910) — редактор газеты «Киевлянин».